Ниже представлен список картин великого итальянского живописца эпохи Возрождения Сандро Боттичелли.

Примечания

Ссылки 

 www.artcontext.info
 www.wikipaintings.org

Боттичелли